Captain Abercromby, een Britse televisieserie voor kinderen uit 2002-2003

Personen 
 David Abercromby (17e eeuw), Schots arts en schrijver
 James Abercromby, 1e baron Dunfermline (1776-1858), Brits advocaat en politicus
 John Abercromby, 5e baron Abercromby (1841-1924), Brits soldaat en archeoloog
 Patrick Abercromby (1656-c.1716), Schots arts en antiquair
 Ralph Abercromby (1734-1801), Brits generaal tijdens de Franse revolutionaire oorlogen
 Ralph Abercromby (meteoroloog) (1842-1897), Schots weerkundige
 Ralph Abercromby, 2e baron Dunfermline (1803-1868), Schots edelman en diplomaat

Zie ook 
 Abercrombie (doorverwijspagina)

Schotse achternaam